China International 1999 był dwunastym turniejem (w tym siódmym rankingowym) sezonu 1998/99. Odbył się on w dniach 8 – 14 marca 1999 w JC Mandarin Hotel w Szanghaju.

Tytułu wywalczonego przed dwoma laty bronił Steve Davis, jednak w 1/8 finału przegrał on ze Stephenem Hendrym. Triumfował John Higgins, który w finale pokonał innego Szkota – Billy’ego Snaddona 9-3.

W zawodach wzięło udział 16 najlepszych zawodników z rankingu, 16 kwalifikantów, oraz 4 przedstawicieli gospodarzy, którzy otrzymali dzikie karty.

Michael Holt uzyskał najwyższego brejka turnieju – 140 punktów.

Zwycięzca – John Higgins – otrzymał 42 tysiące funtów oraz 4560 punktów do rankingu.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrano w dniach 25 sierpnia – 3 września 1998. Awans do turnieju głównego uzyskali zwycięzcy meczów rundy 7.

Wyniki kwalifikacji

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Runda 4

Runda 5

Runda 6

Runda 7

Linki zewnętrzne 
 China International 1999 w serwisie bgsnooker.com
 

China Open (snooker)
1999 w sporcie